ITX (Information Technology eXtended) – standard konstrukcji płyt głównych opracowany przez VIA Technologies
 Mini-ITX
 Mobile-ITX
 Nano-ITX
 Pico-ITX
 Izopropylotioksanton (ITX) – związek chemiczny

Zobacz też 
 ITX-Cheongchun (Intercity Train eXpress-Cheongchun) – klasa pociągów obsługiwanych przez Korail
 ITX-Saemaeul (Intercity Train eXpress-Saemaeul) – klasa pociągów obsługiwanych przez Korail